Noni peut être :
 noni, appellation commerciale courante du jus du nono ou pomme-chien ;
 noni, langue bantoïde du Cameroun ;
 les Noni, une population du Cameroun, sous-groupe des Tikar ;
 Noni, un arrondissement du département de Bui au Cameroun.